Halloween II steht für:

 Halloween II – Das Grauen kehrt zurück, US-amerikanischer Film von Rick Rosenthal (1981)
 Halloween II (2009), US-amerikanischer Film von Rob Zombie